Йори може да се отнася за:

 Йори – река в Грузия и Азербайджан
 Ийори – герой на Алън Милн от „Мечо Пух“